L'inno nazionale del Tagikistan (in tagiko Surudi milli) è stato adottato ufficialmente nel 1991. La musica è ripresa da quella composta da Suleiman Yudakov per l'inno della Repubblica Socialista Sovietica Tagika, mentre il testo è stato scritto nel 1994 da Gulnazar Keldi.

Testo

Traduzione

Note

Collegamenti esterni

Himnuszok - Una versione vocale dell'inno con il testo attuale

Inno in formato MIDI

Tagikistan